Christian 1. har flere betydninger:

 Christian 1. (død 1167) – Greve af Oldenburg 1148-1167.
 Christian 1. (1426-1481) – Konge af Danmark 1448-1481, Norge 1450-1481 og Sverige 1457-1464.
 Christian 1. (1560-1591) – Kurfyrste af Sachsen 1586-1591.
 Christian 1. (1568-1630) – Fyrste af Anhalt 1586-1603 og Anhalt-Bernburg 1603-1630.